Die Liste belgischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den Königlichen Schachverband Belgien (französisch Fédération Royale Belge des Echecs; niederländisch Koninklijke Belgische Schaakbond) spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer belgischen Einzelmeisterschaft oder Einzelmeisterschaft des belgischen Schachverbandes (offene Klasse oder Wettbewerb der Frauen);

Allgemeines 

Im Nahschach sind neun Großmeister, 28 Internationale Meister (darunter als einzige Frau Anna Zozulia, die außerdem Großmeisterin der Frauen ist), eine Großmeisterin der Frauen und eine Internationale Meisterin der Frauen für den belgischen Schachverband spielberechtigt. Drei Großmeister, zwei Ehren-Großmeister und zwei Internationale Meister sind bereits verstorben, drei Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen sind nicht mehr für den belgischen Verband spielberechtigt.

Im Fernschach haben mit sechs belgische Spieler den Titel eines Großmeisters, acht den eines Verdienten Internationalen Meisters, 22 den eines Internationalen Meisters und zwei den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind zwei Großmeister, ein Verdienter Internationaler Meister und neun Internationale Meister bereits verstorben. Albéric O’Kelly de Galway gewann die dritte Fernschach-Weltmeisterschaft.

Die belgische Einzelmeisterschaft wurde 95-mal, die Meisterschaft des belgischen Schachverbandes 47-mal und die Meisterschaft der Frauen 61-mal ausgespielt. Rekordmeister ist Albéric O’Kelly de Galway mit 13 Titeln, die Meisterschaft des belgischen Schachverbandes konnte Frits van Seters mit neun Titeln am häufigsten gewinnen, den Wettbewerb der Frauen Louise Loeffler mit sechs Titeln.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 Titel (BEL): Nennt die Anzahl der gewonnenen belgischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (KBSB): Nennt die Anzahl der gewonnenen Einzelmeisterschaften des belgischen Schachverbandes.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen belgischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 8. Februar 2023.

Siehe auch 

 Liste der belgischen Meister im Schach

Weblinks 

 
 belgische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 belgische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Belgien
Belgien